Со́ренсен () — распространённая в англоязычных странах фамилия, произошедшая от датской Сёренсен. Известные носители:

 Соренсен, Джерри (род. 1958) — канадская горнолыжница.
 Соренсен, Коди (род. 1986) — канадский бобслеист, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Соренсен, Кристиан (1890—1959) — американский юрист, 19-й генеральный прокурор штата Небраска.
 Соренсен, Марко (род. 1990) — датский автогонщик.
 Соренсен, Теодор (1928—2010) — американский юрист и писатель, советник Джона Ф. Кеннеди.